В США насчитывается 3 округа с названием Семинол ():

 Семинол (округ, Джорджия)
 Семинол (округ, Флорида)
 Семинол (округ, Оклахома)